Kedja kan syfta på:

 Kedja – en teknisk anordning som består av ett antal sammanlänkade länkar, även ofta i överförd betydelse
 Snökedja –  ett hjälpmedel till fordon som kör på vägar som är täckt med snö och monteras på däcken
 Dragkedja – detsamma som blixtlås

Biokemi 
 Elektrontransportkedja – ett arrangemang av proteiner som lämnar en elektron till varandra så att den genomlöper en sekvens av allt lägre potentiella energier

Biologi 
 Näringskedja – hur näringsämnen sprids och omvandlas igenom en kedja av organismer

Geografi 
 Bergskedja – ett större område med sammanhängande bildning av berg

Korrespondens 
 Kedjebrev –  mottagaren ska skicka en kopia av brevet vidare till en eller flera personer

Kärnfysik 
 Proton-protonkedjan – en av flera fusionsreaktioner genom vilka stjärnor omvandlar väte till helium

Matematik 
 Markovkedja – inom matematiken en tidsdiskret stokastisk process med Markovegenskapen
 Kedja (ordnad mängd)
 Kedjevillkor
 Kedjebråk – ett matematiskt uttryck
 Kedjeregeln –  inom matematisk analys en regel för derivering av sammansatta funktioner

Näringsliv 
 Butikskedja – ett företag med flera filialer i form av butiker

Sport 
 Kedja (ishockey) – de tre anfallsspelarna